Артюшково - назва населених пунктів у Росії:

  Артюшково — село в Стародубському районі Брянської області.
  Артюшково — село в Рильському районі Курської області.